Okręty US Navy o nazwie USS  "Aggressor":
Pierwszy USS "Aggressor" (AMc-63) był trałowcem typu Accentor. Przemianowany na USS "Advance" (AMc-63) 23 maja 1941, w czasie budowy. Został zwodowany w 1941 i skreślony w 1946.
Drugi USS "Aggressor" (AMc-64) był trałowcem typu Accentor. Nosił wcześniej nazwę USS "Alliance" (AMc-64) – przemianowany 23 maja 1941. Został zwodowany w 1941 i skreślony w 1946.

Aggressor